CKH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Čokurdach (Russia)